Das Geheimnis der roten Katze – film del 1931 diretto da Erich Schönfelder
Das Geheimnis der roten Katze – film del 1949 diretto da Helmut Weiss